Tauro, Tauros o Taurus puede referirse a:

 Tauro o Taurus; una constelación;
 Tauro o Taurus; el segundo signo del Zodíaco;
 los tauros o escitotauros (o tauroescitas); antiguo pueblo que habitaba en la Táurica (la antigua Crimea);
 los montes Tauro, en el sur de Anatolia;
 Tauros, uno de los personajes de Pokémon;
 Aldebarán de Tauro, personaje del manga y anime Saint Seiya (conocido en español como Los Caballeros del Zodíaco);
 Tauro Sport Auto, fabricante español de automóviles superdeportivos de lujo;
 Taurus, editorial española del Grupo PRISA;
Taurus Group, multinacional española fabricante de electrodomésticos;
Taurus Armas, fabricante brasileña de armas de fuego
 el Taurus KEPD 350, misil de crucero de largo alcance;
 Taurus, familia de cohetes estadounidenses propulsados por combustible sólido;
 Pipistrel Taurus, planeador biplaza fabricado en Eslovenia;
Valle Tauro en Mogán en la isla de Gran Canaria —Canarias, España.